

Biografia 
Era la figlia di Guidantonio da Montefeltro, condottiero e duca di Urbino, e Caterina Colonna.

Nel 1446 si sposò con Alessandro Gonzaga, signore di Canneto, Castel Goffredo, Castiglione, Mariana, Medole, Ostiano e Redondesco. La coppia non ebbe figli.

Morì a Mantova nel 1456, all'età di 25 anni.

Ascendenza

Bibliografia 
 
 
 

Agnese da Montefeltro
D